Порічанська сільська рада — Львівська область, Яворівський район
 Порічанська сільська рада — Миколаївська область, Веселинівський район